Altona steht für:

 Altona (Band), deutsche Jazzrock-Gruppe
 Altona, eine Personenfähre im Hamburger Hafen, siehe Typ I (HADAG)
 Altona Motors, belgischer Automobilhersteller
 (850) Altona, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Marie Altona (1868–1916), deutsche Opernsängerin

Altona ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 der Hamburger Bezirk Altona (die ehemals selbständige Stadt Altona im Stadtkreis Altona)
 mit dem Stadtteil Hamburg-Altona-Altstadt
 mit dem Stadtteil Hamburg-Altona-Nord
 mit dem Bahnhof Hamburg-Altona
 Altona (Ausleben), Wohnplatz des Ortsteils Warsleben der Gemeinde Ausleben in der Verbandsgemeinde Westliche Börde, Sachsen-Anhalt
 Altona (Dötlingen), Ortsteil der Gemeinde Dötlingen im Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Altona (Eldena), Wohnplatz von Eldena, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 eine Straße in der Gemeinde Hollnseth im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen
 ein Gehöft im Stadtteil Sengwarden der Stadt Wilhelmshaven in Niedersachsen
 eine Bauerschaft im Landkreis Vechta
 der Flugplatz Sierksdorf/Hof-Altona bei Sierksdorf

in Australien:
 Altona (Victoria), Vorort von Melbourne

in Kanada:
 Altona (Manitoba), eine Stadt in der Provinz Manitoba

in den Vereinigten Staaten:
 Altona (Colorado), im Boulder County
 Altona (Illinois), im Knox County
 Altona (Indiana), im DeKalb County
 Altona (Kentucky), im Marshall County
 Altona (Michigan), im Mecosta County
 Altona (Missouri), im Bates County
 Altona (Nebraska), im Wayne County
 Altona (Town, New York), im Clinton County
 Altona (CDP, New York), im Clinton County
 Altona (Oklahoma), im Kingfisher County
 Altona (St. Croix, Virgin Islands)
 Altona (St. Thomas, Virgin Islands)

im NRHP gelisteten Objekte:
 Altona (Charles Town), in Charles Town, West Virginia, ID-Nr. 95001322
 Altona Baptist Church, in Garrett, Indiana, ID-Nr. 83004703
 Altona Bridge, in Garrett, Indiana, ID-Nr. 83004704

Siehe auch:
 Altoona
 Altonah
 Allatoona
 Altena (Begriffsklärung)